Бальмонт (фамилия):

 Бальмонт, Борис Владимирович (1927—2022) — советский государственный деятель.
 Бальмонт, Владимир Александрович (1901—1971) — советский учёный-селекционер.
 Бальмонт, Екатерина Алексеевна (1867—1950) — писательница и переводчица, автор воспоминаний.
 Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867—1942) — русский поэт-символист, эссеист и переводчик.

См. также 
 Бальмон
 Бальмер
 Бальмис